

Известные личности 
 Зибель, Генрих (1817—1895) — немецкий историк и политический деятель.
 Зибель, Людвиг (1846—1929) — немецкий археолог, сын Генриха Зибеля.
 Зибель, Томас (род. 1952) — американский предприниматель, миллиардер, основатель компании Siebel.

См. также 
 Зибель — действующее лицо из оперы «Фауст» Шарля Гуно.
 «Зибель» — тип германских самоходных десантных барж.